Schönwald peut désigner :
 Schönwald, une ville allemande de l'arrondissement de Wunsiedel im Fichtelgebirge en Bavière ;
 Schönwald, une commune allemande de l'arrondissement de Dahme-Spreewald en Brandebourg ;
 Schönwald im Schwarzwald, une commune allemande de l'arrondissement de Forêt-Noire-Baar en Bade-Wurtemberg.